Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rich Benson e Adam Malik che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Simon Youl 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Alexander Mronz /  Arne Thoms (semifinali)

 Michael Mortensen /  Christian Saceanu (quarti di finale)
 Mårten Renström /  Mikael Tillström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1994